Inspección Letal es el episodio 94 (sexto de la séptima temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama. Es uno de los nuevos episodios del 2010 de la serie trasmitidos por Comedy Channel después de ser cancelados en Fox en el 2003.

Sinopsis 

Después de una representación de la guerra Sith, todos en Planet Express se sienten totalmente agotados mientras Bender presume que gracias a ser robot nunca siente un dolor que considera solo de la carne y se considera inmortal ya que gracias a su unidad de respaldo de emergencia, si su cuerpo es destruido, puede descargar su mente en otro y seguir con su vida, pero mientras está sentado se dan cuenta de que tiene una fuga de aceite y mientras el profesor repara la avería, descubre que Bender no tiene la memoria de respaldo y Bender se siente devastado ya que sabe que si llega a morir, muere.

Por eso emprende la búsqueda del inspector #5 que fue quien aprobó su funcionamiento, para lo cual cuenta con ayuda de Hermes y juntos van a la agencia central de burócratas para revisar los archivos del #5 que nunca encuentran. Debido a su resignación Bender decide llamar a Mamá y quejarse por ser defectuoso pero como Mamá no permitirá que un robot defectuoso arruine su industria, envía robots asesinos a matar a Bender, por lo que se ve obligado a escapar con Hermes y terminan llegando a Tijuana, el lugar de fabricación de Bender.
Los dos van a la fábrica robótica de la Madre, pero notan que fue cerrada hace mucho tiempo, sin embargo Bender encuentra en la Basura un viejo registro de los habitantes de Tijuana y averigua donde es la casa del #5 y llega ahí para descubrir que igual fue abandonada. Hermes le hace recapacitar a Bender que a pesar de ser mortal, la vida es hermosa y tiene que vivirla y no querrá pasar el resto de su vida buscando a un inspector.

Bender reacciona y acepta tal como es pero en ese instante llegan los robots asesinos; Hermes le dice a Bender que huya y el entrara en los registros del #5 para declararlo muerto y que no le sigan buscando. Finalmente Bender escapa y Hermes logra su objetivo y regresan a Nueva Nueva York. Bender se va a festejar mientras Hermes quema los archivos que encontró del #5 y que nunca le enseñó a Bender. Hermes resultó ser el Inspector 5 y mientras quema sus registros recuerda cuando descubrió que Bender no tenía memoria de respaldo, sin embargo en lugar de reciclarlo sintió pena por él y aprobó su funcionamiento, también vemos el recuerdo cuando le dio a Mama una carta de resignación y Mama echó bruscamente a Hermes,y luego abandona su casa, luego podemos ver recuerdos del presente, cuando Hermes golpeo a Bender con el archivador, aprovechó para sacar sus registros y fingir que desapareció y cuando estaba en su vieja casa mientras se estaba destruyendo estaba también borrando sus registros para ocultar que es el inspector número 5.

Producción 

Las oficinas de los burocratas se establecen en referencia a un Cubo de Rubik, este episodio es una de las pocas veces donde Hermes desempeña un papel importante y es clave para la trama. El episodio termina con "Little Bird, Little Bird", una canción de los niños estadounidenses, realizada por Elizabeth Mitchell.

Referencias culturales 

Cuando Hermes y Bender entra a la "Habitación cúbica n° 729", los cubículos se instalan en grupos de nueve, tres filas y tres columnas a través de abajo. Con el fin de llegar al cubículo de Hermes, el grupo gira a la derecha y a la izquierda, arriba y abajo de la misma manera, como un Cubo de Rubik. Cuando la parada cúbica de Hermes dice, "Esto es mío, justo al lado de la plaza del centro", una referencia a las plazas del programa de televisión de Hollywood. El funcionario junto a Hermes hace un comentario y una "X" roja aparece en su escritorio. Esta es una referencia al actor y comediante Paul Lynde, que era el regular "Cuadro Central" en la serie.

Tema 

Las ofertas del episodio con el concepto de la realización de la mortalidad de uno y descubrir que la vida es más preciosa a causa de ella. Al enterarse de que él es, de hecho, no es inmortal como él alguna vez se pensó, Bender inicialmente considera que vivir una vida que es nada menos que inmortal no sirve para nada, se trata de la devastadora noticia de su mortalidad reciente, trató de encontrar a la única persona que él cree que puede responder a sus preguntas sobre la razón de su vida y por qué se le permitió a "Nacer" sólo para morir. A pesar de que Bender no puede encontrar las respuestas a su mortalidad, que en última instancia, termina el desarrollo de una nueva perspectiva de vida, creyendo que es más precioso que era antes, ahora que es finito; se resuelve que la vida vale la pena vivir, no importa lo breve que es.

Episodios de Futurama